Серге́й Алекса́ндрович Афана́сьев () — советский государственный деятель, министр общего машиностроения СССР (1965—1983), министр тяжёлого и транспортного машиностроения СССР (1983—1987), дважды Герой Социалистического Труда (14 февраля 1975, 29 августа 1978). Лауреат Ленинской премии, Сталинской премии и Государственной премии СССР. Депутат Верховного Совета СССР: Совета Союза 7-11 созывов (1966—1989) от Свердловской области, Совета Национальностей 6 созыва (1962—1966) от Чечено-Ингушской АССР. В Верховный Совет 9-го созыва избран от Ленинского избирательного округа № 301 Свердловской области. Член ЦК КПСС (1961—1989).

Биография 
В 1941 году окончил с отличием МВТУ им. Баумана, работал инженером-конструктором на артиллерийском заводе в подмосковном городе Калининграде. Во время учёбы работал старшим наладчиком станков-автоматов на ЗИСе.

Во время Великой Отечественной войны, после эвакуации оказался в Перми на Мотовилихинском артиллерийском заводе, где проработал всю войну, последовательно пройдя ступени инженера-конструктора, старшего инженера-конструктора, начальника технического отдела, заместителя начальника цеха, заместителя главного механика завода. Член КПСС (1944).

В 1946 году приказом министра вооружения был переведён в Главное техническое управление Министерства вооружения СССР, в котором работал старшим инженером, начальником отдела, заместителем начальника управления. В 1955 году назначен начальником Технического управления Министерства оборонной промышленности СССР.

В 1957 году был назначен заместителем председателя совнархоза Ленинградского экономического административного района по оборонной промышленности. С 1958 году возглавлял Ленинградский, с 1961 по 1965 год — председатель СНХ РСФСР и заместитель председателя Совета министров РСФСР.

В 1965—1983 годах — министр общего машиностроения СССР. На этом пост ему пришлось организовывать работу «с нуля», объединяя под единым началом многие научно-исследовательские институты и конструкторские бюро (КБ), работающие над созданием ракетно-космической техники.

Министерство общего машиностроения сумело в короткие сроки внедрить последние разработки КБ и наладить производство по созданию лучших образцов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ). На боевое дежурство в шахтных и иных пусковых устройствах встали около 1000 МБР и 500 БРПЛ.

При этом все приводные рычаги этого необъятного хозяйства были в министерстве.

Министерство также обеспечивало создание орбитальных станций, в том числе станции Мир. Под его руководством находились КБ таких выдающихся конструкторов, как Бармин, Глушко и многие другие. Он также работал с Сергеем Королёвым и с Виктором Макеевым, генеральным конструктором морских стратегических ракет.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов развернулась упорная борьба по вопросу выбора типа боевых ракет и пусковых шахт, которые должны были обеспечить превосходство над Соединёнными Штатами. Главными действующими лицами в этой истории были известные конструкторы В. Н. Челомей и М. К. Янгель, а втянутыми в неё оказались и министерство обороны, и отделы ЦК КПСС. Министр в итоге поддержал Челомея. И в этом, и в ряде других случаев позиция министра не совпала с позицией Министра обороны СССР Устинова. Подобные межведомственные трения часто затрудняли работу.

Важность ракетно-космической отрасли позволяла Сергею Афанасьеву при решении сложных вопросов выходить непосредственно не только на членов Политбюро, но и на лидеров страны, в том числе на Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва.

Будучи депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области, он был близко знаком с первым секретарем обкома Ельциным, они часто вместе посещали предприятия отрасли в области.

Афанасьев был одним из немногих, кто осмелился ослушаться Берию. На совещании в Кремле в 1950-х годах Берия поставил задачу наладить выпуск военных ракет на одном из заводов на юге страны в рекордно сжатые сроки — за несколько месяцев. Сергей Афанасьев, в то время молодой инженер, сказал, что это нереальная задача и потребовал больше времени. После совещания лишь один из присутствующих заступился за упрямого инженера, и пояснил, что если Афанасьева уберут, начало производства затянется больше чем на год, так как реальной замены ему нет.

Был высокого роста (около 182 см) и обладал командным голосом.

В 1983—1987 годах — министр тяжёлого и транспортного машиностроения, а с 1988 года работал консультантом в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, став первым гражданским за всю её историю.

До последних дней жизни он был главным научным консультантом РКК «Энергия» им. .

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

19 февраля 2016 года решением Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы имя Сергея Александровича Афанасьева присвоено Федеральному Государственному Унитарному Предприятию «НПО „Техномаш“».

Награды и премии 
 дважды Герой Социалистического Труда (14.02.1975; 29.08.1978)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (26.08.1996)
 7 орденов Ленина (1958; 17.06.1961; 26.07.1966; 29.08.1968; 25.10.1971; 14.02.1975; 29.08.1978)
 Орден Октябрьской Революции (5.11.1982)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1957; 30.08.1983)
 орден Красной Звезды (1945)
 медали
 Орден «За заслуги» II степени (19.08.1998, Украина) — за весомый личный вклад в становление украинской государственности, заслуги в социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии Украины и по случаю 7-й годовщины независимости Украины
 Ленинская премия (1973)
 Сталинская премия 2-й степени (1952)
 Государственная премия СССР (1977)
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 апреля 1996 года) — за большой личный вклад в развитие отечественной космонавтики
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (6 сентября 1998 года) — за большой личный вклад в становление и  развитие ракетно-космической промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с 80-летием со дня рождения

Почётные звания 
 Заслуженный машиностроитель СССР (29 июня 1988)
 Почётный гражданин Клинского района (2001, посмертно)

Память 

 Именем С.А. Афанасьева назван сквер в городе Клин, а также установлен бюст.

Примечания

Литература 
 Первый ракетно-космический министр / [авт.-сост. Ярослав Викторович Нечёса]. — М.: Арт-Полиграфия, 2010. — 192 с.
 Ракеты и люди — Б. Е. Черток, М: «Машиностроение», 1999г, — ISBN 5-217-02942-0;
 «Королёв: Факты и мифы» — Я. К. Голованов, М: «Наука», 1994г, — ISBN 5-02-000822-2;
 «Испытание ракетно-космической техники — дело моей жизни» События и факты — А. И. Осташев, Королёв 2001 г.;
 «Берег Вселенной» — под редакцией Болтенко А. С., г. Киев, 2014 г., издательство «Феникс», ISBN 978-966-136-169-9
 «С. П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества» — под редакцией В. А. Лопота, РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, 2014 г. ISBN 978-5-906674-04-3

Ссылки 
 
 Памяти создателя ядерного щита
 Новые медали Росавиакосмоса
 Первый космический министр. Фильм телестудии Роскосмоса. 2008.
 Афанасьев Сергей Александрович. Историко-документальная выставка. К 90-летию со дня рождения С. А. Афанасьева
 Афанасьев Сергей Александрович. Выступление на открытии памятника В. П. Макееву.
 Век Афанасьева. Фильм телестудии Роскосмоса. 2018.
 

Члены ЦК КПСС
Конструкторы России
Конструкторы СССР
Основоположники советской космонавтики
Дважды Герои Социалистического Труда
Заслуженные машиностроители СССР
Министры общего машиностроения СССР
Министры тяжёлого и транспортного машиностроения СССР
Заместители председателя Совета министров РСФСР
Председатели Совета народного хозяйства РСФСР
Выпускники МГТУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 6-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Чечено-Ингушской АССР
Машиностроители СССР
Персоналии:ЗИЛ
Персоналии:Мотовилихинские заводы
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС